Vilađo Industrijale ima više značenja:
 Vilađo Industrijale (Breša)
 Vilađo Industrijale (Ređo Emilija)